Saerdam of Sardam, een voormalig VOC-jacht
 Sardam (plantage), een voormalige suikerrietplantage in Suriname